Ви́ктор Петро́вич Елисе́ев (род. 9 июня 1950, Москва, СССР) — советский и российский хоровой дирижёр и педагог. Начальник — художественный руководитель и главный дирижёр Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ (с 1985 года), Народный артист РСФСР (1988), заслуженный артист Дагестана (2009), генерал-майор внутренней службы.

Биография 

Родился 9 июня 1950 г. в Москве.
Годы службы в армии: 1969—1971 (рядовой).
В 1969 году окончил Государственное музыкально-педагогическое училище им. Октябрьской революции (ныне МГИМ им. А. Г. Шнитке; 1965—1969).
В 1976 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по классу хорового дирижирования (1969—1976).
В Академическом ансамбле песни и пляски войск национальной гвардии РФ работает на разных должностях со времени основания (1973 г.):
 хормейстер (1973—1977)
 главный хормейстер — заместитель начальника ансамбля и дирижёра (1977—1985)
 начальник — художественный руководитель (с 1985 г.)
 руководитель Культурного центра МВД России (с 1995 г. по 2015 г.)
Специальное звание генерал-майор внутренней службы присвоено за работу в качестве руководителя ансамбля.

Профессор Московской Государственной Консерватории им. П. И. Чайковского (с 1998 г.)

Награждён Почётной грамотой Президента Российской Федерации.

Награждён орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан» (2021).

Награждён медалью «За заслуги перед Чеченской республикой».

Увлекается спортом (бокс, волейбол, футбол), имеет спортивный разряд.
Живёт и работает в Москве.

Исполнил и записал песню Андрея Комарова к фильму «Вторые» (2010) «Мы оставались на войне».

Семья 
 Отец — Елисеев Пётр Фёдорович (1913 г.р.)
 Мать — Елисеева Серафима Евграфовна (1928 г.р.)
 Первая жена — Елисеева Марина Васильевна (1945 г.р.),
 Дочь — Елисеева Юлия Викторовна (1972 г.р.)
 Вторая жена — Елисеева Ирина Викторовна (1951 г.р.)
 Третья жена — Елисеева Наталия Владимировна (1974 г.р.) Заслуженная артистка России — солистка Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ.
 Дочь — Елисеева Варвара Викторовна (2011 г.р.)

Примечания

Ссылки 
 Генерал Елисеев и солиста хора МВД о ролике GET LUCKY
 Russian police — Get lucky cover (Daft Punk)

Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных
Преподаватели Московской консерватории
Военные дирижёры и капельмейстеры Российской Федерации
Генерал-майоры (Российская Федерация)